Aunu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aunu (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Aunu (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar